est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 2-butyne-1-ol, numéro CAS 

 Éther
 2,3-dihydrofurane, numéro CAS 
 2,5-dihydrofurane, numéro CAS 

 Cétone
 cyclobutanone, numéro CAS 
 3-butène-2-one, numéro CAS 

 Aldéhyde
 2-méthyl-2-propenal ou méthacroléine, numéro CAS 
 2-buténal, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (Z)-2-buténal, numéro CAS 
 (E)-2-buténal ou crotonaldéhyde, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,